Wambert ou Vambert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Wambert est un prénom masculin désuet.

Wambert peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Wambert  () ou Vambert, chorévêque, martyr par la main des Vikings à Saint-Pierre-sur-Dives en Normandie ; fêté localement le 26 juin.

Autres personnalités portant ce nom 
 Wambert de Saxe, faux mérovingien.
 Wambert de Renty, comte, chatelain à Renty.
 Wambert de Soissons, comte de Chaumont, baron de Nogent, allié à la descendance de Mengin Le Clerc, gouverneur de Nancy.

Références